Сель-Сен-Дені́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на південь від Парижа, 60 км на південь від Орлеана, 55 км на південний схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 568 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1229,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сель-Сен-Дені на сайті французького Національного інституту географії
 Сель-Сен-Дені на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сель-Сен-Дені на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сель-Сен-Дені на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сель-Сен-Дені на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер